Gålsjön och Gålsjö kan syfta på
Gålsjö (Närke), en glesbygd i Askersunds kommun, 
Gålsjö bruk, ett tidigare järnbruk i Boteå socken, Sollefteå kommun, 
Gålsjöns naturreservat, 

Gålsjön (Gålsjö) kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gålsjön, södra delen av Ragnerudsjön i Färgelanda kommun,  (1,69 km²)
Gålsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (94,1 ha)
Gålsjön (Lids socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (5,33 ha)
Gålsjön (Bo socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Gålsjön (Götlunda socken, Närke), sjö i Arboga kommun, 
Gålsjön (Fellingsbro socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (25,4 ha)
Gålsjön (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (4,98 ha)
Lilla Gålsjön, sjö i Nora kommun, 
Stora Gålsjön, sjö i Nora kommun,  (59,1 ha)
Gålsjön (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,14 km²)
Gålsjön (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (8,68 ha)
Gålsjön (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (3,24 km²)

Se även
Ragnerudsjön,  (1,69 km²)
Gårdsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn